Die BFI TV 100 ist eine Liste der besten britischen Fernsehsendungen. Zusammengestellt hat sie das British Film Institute (BFI) im Jahr 2000 auf Grund einer Umfrage unter Fernsehschaffenden.

Methode 

Mitarbeiter des BFI erstellten eine Vorauswahl von 650 Sendungen, unterteilt in sechs Kategorien. Nachrichten- und Sportsendungen waren ausgeschlossen. Die Liste wurde an Fernsehschaffende verschickt, von denen jeder dreißig Stimmrechte verteilen konnte, davon mindestens drei in jeder Kategorie.

Die Liste der 100 besten Sendungen

Weblinks 

BBC News coverage
British TV News

Liste (Fernsehsendungen)
Fernsehpreis
2000